Matematyka
 holomorf – grupa zawierająca jednocześnie (kopie) siebie i swojej grupy automorfizmów,
 funkcja holomorficzna – centralny obiekt badań analizy zespolonej.

 Biologia
 teleomorf, anamorf i holomorf – w nawiązaniu do części cyklu życiowego grzybów z typu Ascomycota (workowce) i Basidiomycota (podstawkowe).